ZVM steht für:
 Bahnhof Hannover Messe/Laatzen (IATA-Code)
 Zugvorbereitungsmeldung
 Zweckverband SPNV Münsterland

Abkürzung